I grandi magazzini sono un tipo di edificio a fine commerciale.

Cinema e televisione 
Grandi magazzini – film del 1939 diretto da Mario Camerini
Grandi magazzini – film  del 1986 diretto da Castellano e Pipolo
Grandi magazzini – programma televisivo italiano del 1994

Musica 
Grandi magazzini/Heppinesse – singolo di autori vari del 1986, colonna sonora del film di Castellano e Pipolo